Традиция открытого дома (малайск. ruman terbuka) — это религиозная практика, проводимая в Малайзии с целью укрепления взаимопонимания между народами, проживающими в стране. Открытый дом обычно проходит в рамках масштабных праздников или фестивалей, таких как Хари Райя, Дивали или китайский Новый год. В день праздника хозяева накрывают столы традиционными блюдами малайзийской кухни и открывают двери в дом, куда имеет право войти любой, вне зависимости от пола, расовой принадлежности и вероисповедания. В дом приходят не только знакомые, родственники и друзья, но также иностранцы, туристы или просто прохожие.

Происхождение 
Малайское словосочетания ruman terbuka, где ruman — это дом, а terbuka — открытый. Изначально открытый дом начали практиковать в дни мусульманского праздника Хари Райя, знаменующего окончание поста, который длится в течение священного месяца рамадан. В этот день, все верующие молятся, надевают лучшую одежду и готовят традиционную еду. После праздничной молитвы, люди накрывали столы и приглашали в дом соседей и родственников, чтобы разделить с ними великую радость. Позже, это традиция усовершенствовалась, люди начали приглашать не только друзей и знакомых, но и всех желающих, при том не имело значение откуда человек, какая у него национальность, цвет кожи, пол, а самое главное не имело значение празднует или нет он этот праздник или другими словами, вне зависимости от его религиозных взглядов.

Значение традиции в культуре 
Малайзия — страна с разнообразием культур и религий, где уживаются представители разных рас и верований. Многочисленные фестивали и праздники, проводимые в Малайзии подчеркивают единство разных национальностей, культурную и религиозную толерантность жителей этой страны и умение жить в гармонии. Традиция открытого дома наиболее явно подчеркивает открытость малайзийской культуры, готовность людей коммуницировать и делиться самым ценным что у них есть с совершенно незнакомыми людьми, такая практика укрепляет единство различных рас, проживающих на одной территории. Общее празднование позволяет представителя разных культур и конфессий узнать друг друга поближе, разобраться и приобщиться к культуре и обычаям друг друга. Для верующих людей этот праздник имеет большое значение, поэтому многие выходцы из Малайзии, где бы они не жили, бросают все свои дела и приезжают, чтобы провести время с семьей и со всеми желающими разделить с ними трапезу.

Правила поведения 
Несмотря на то, что праздник призван объединять людей, вне зависимости от их расовой и религиозной принадлежности, существует ряд негласных правил, которые необходимы для того, чтобы представители одной культуры не оскверняли традиции другой. Открытый дом не означает проходной, надо соблюдать этикет, постучаться и поприветствовать хозяев дома, попросить разрешения войти. Какому бы празднику не было посвящено мероприятие, предпочтительнее избегать провокационных нарядов, которые у последователей некоторых конфессий считаются недопустимыми, кроме того надо избегать темных цветов в одежде. В азиатских странах, входя в дом, надо обязательно снимать обувь — это признак уважения к хозяину. Преподносить подарки в день «открытого дома» конечно приветствуется, однако надо внимательно подходить к выбору и подобрать его в соответствии с верованиями и традициями того или иного хозяина дома. Не принято дарить подарки чёрного цвета, а также алкоголь и продукты, потребление которых запрещает религия. Во время всего торжества, люди должны быть внимательны друг другу, а хозяин должен обеспечить всех необходимыми удобствами, предлагать еду и напитки, телефоны и прочие средства связи, как правило, не используются, так как это считается неуважением.

Современная трактовка 
Раньше празднование проходило в небольших масштабах, однако сегодня эта традиция приобрела новые формы и стала полноценных празднованием на уровне всей нации. Так, в 2014 году открытый дом был устроен в новом административном центре Малайзии, городе Путраджая самим премьер-министром. На праздник приехало более 50,000 человек, среди них были представители всех религий, разных национальностей и выходцы из всех слоев общества. Расовое многообразие Малайзии часто называют опасным явлением, которое в будущем может привести к настоящей конфронтации, но этот масштабный праздник показал, что дух культурного единства и взаимопонимания продолжают жить и сохранять гармонию в стране." Я считаю, что традиция открытого дома уникальна и представляет большую важность для нашего народа. Давайте будем её продолжать! " — сказал премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культура Малайзии